Automat steht für
Automat, Maschine
Automat (Gemälde), Gemälde von Edward Hopper
Automat (Informatik), Modell eines digitalen, zeitdiskreten Rechners
Plärrer-Automat, Bauwerk in Nürnberg 
Siehe auch
Automate 
Automaten (Lied), Lied von mittageisen
Automatisch (Lied), Lied von Madeline Juno